Abrawayaomys ruschii
 Delomys dorsalis
 Delomys sublineatus
 Euryoryzomys russatus
 Juliomys pictipes
 Sooretamys angouya